Itápolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itápolis (ort), São Paulo, 
 Itápolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar